Edred bezeichnet:

 Mount Edred, Berg auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

Siehe auch:
 Eadred (auch: Eadredus, Eadræd, Ædred, Adred, Adredus, Eaðredus etc.; * um 924; † 955), von 946 bis 955 König von England
 Edradour